K2 puede referirse a:
 K2, una montaña en el Karakórum.
 K2 Black Panther, avanzado carro de combate del ejército surcoreano.
 Austin K2, una ambulancia militar se usó durante la Segunda Guerra Mundial.
 La Tragedia del K2, un periodo en el que fallecieron muchos montañeros en la conquista del K2.
 Kevin Jonas, músico integrante de la banda Jonas Brothers cuyo sobrenombre es K2.
 K2, nombre de fantasía para los canabinoides sintéticos.
 Vitamina K2.